Der Ferrari Roma ist ein Sportwagen des italienischen Automobilherstellers Ferrari.

Geschichte 
Der Roma wurde am 13. November 2019 als Coupé vorgestellt. Die ersten Fahrzeuge wurden im Sommer 2020 ausgeliefert. Der offene Spider mit Stoffverdeck debütierte als Nachfolgemodell des Portofino am 16. März 2023. Benannt ist das Modell nach der italienischen Hauptstadt Rom.

Konkurrenzmodelle des Wagens sind unter anderem der Aston Martin DB11 und der McLaren GT.

Technik und Eigenschaften 
Das zweitürige Fahrzeug hat einen Front-Mittelmotor und wird vom aus dem Ferrari Portofino bekannten 3,9-Liter-V8-Ottomotor angetrieben. Im Roma leistet er . Auf 100 km/h soll der Sportwagen in 3,4 Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt Ferrari mit über 320 km/h an. Das 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kommt auch im Ferrari SF90 Stradale zum Einsatz. Das Fahrzeug hat einen Ottopartikelfilter. Auf den Einsatz eines Schalldämpfers verzichtet Ferrari.

Der Roma hat eine klassische Kofferraumklappe. Der Gepäckraum fasst 272 Liter. Durch die umklappbare Rückbank, die Platz für zwei Personen bietet, kann das Kofferraumvolumen beim Coupé um 73 Liter erweitert werden.

Zulassungszahlen 
Seit 2020 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 584 Ferrari Roma neu zugelassen worden. Mit 287 Einheiten war 2021 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Coupé
Roadster